

Openbaar vervoerlijnen

Metro
 Lijn 18 (metro van Shanghai)

Trein
 Spoorlijn 18 Winterslag - Eindhoven

Tram
 Tramlijn 18 (Amsterdam), de voormalige Amsterdamse tramlijn 18 die reed tot 1951 van het Nassauplein naar Sloterdijk.
 Tramlijn 18 (Brussel), de voormalige Brusselse tramlijn 18 verbond de halte Houba-de-Strooper met de halte Dieweg, de lijn is in 2007 opgeheven
 Tramlijn 18 (Haaglanden), in het eerste kwart van de twintigste eeuw geplande tramlijn in wat later het Stadsgewest Haaglanden zou worden

Bus
 Buslijn 18 (Amsterdam), een buslijn in Amsterdam gereden door het GVB die de wijk Slotervaart via Overtoomse Veld, Bos en Lommer en Oud West met het Centraal Station verbindt
 Buslijn 18 (Gent), een buslijn in Gent (Oost-Vlaanderen, Vlaanderen, België) die Oostakker met Merendree verbindt
 Buslijn 18 (Haaglanden), een buslijn in de regio Haaglanden in de Nederlandse provincie Zuid-Holland